Con este nombre se conocen varios monumentos conservados de la Antigüedad y una iglesia en Puebla, México:
Templo de la Concordia (Roma); 
Templo de la Concordia (Agrigento), situado en el Valle de los Templos de Sicilia; 
Templo de la Concordia (Mérida), uno de los lugares Patrimonio de la Humanidad; 
Nuestra Señora de la Concordia (Puebla); 
Santuario de la Concordia (Orizaba).